Pekel (gmina Maribor)
 Pekel (gmina Trebnje)